Колумбію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сімдесят спортсменів у вісімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Колумбія на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020